Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Brisbane International 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl britsko-australský pár Jamie Murray a John Peers, jehož členové nestartovali společně. Murray se účastnil paralelně probíhající události Qatar ExxonMobil Open 2016 v Dauhá. Spoluhráčem Peerse se stal Fin Henri Kontinen, s nímž vytvořil druhou nasazenou dvojici.

Vítězem čtyřhry se stal pár Henri Kontinen a John Peers, který ve finále zdolal Australany Jamese Duckwortha s Chrisem Guccionem, startující na divokou kartu, ve dvou setech 7–6 a 6–1. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a každý získal sedmý deblový titul na okruhu ATP Pour. Peers trofej obhájil.

Nasazení párů 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (čtvrtfinále)
 ''' Henri Kontinen /  John Peers (vítězové)
  Łukasz Kubot /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)
  Dominic Inglot /  Robert Lindstedt ''(semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brisbane International 2016